Centraal Militair Hospitaal in Utrecht
Militair Hospitaal (Den Haag), vroeger gelegen op de hoek van Muzenstraat en de Fluwelen Burgwal
Koninklijk Militair Hospitaal (Menen)
 Militair Hospitaal Antwerpen
 Militair Hospitaal Koningin Astrid in Brussel
 Militair Hospitaal (Dendermonde)
 Militair Hospitaal (Gouda)
 Militair Hospitaal (Makassar)
 Militair Hospitaal in Paramaribo, thans 's Lands Hospitaal
 Militair Hospitaal Dr. F.A.C. Dumontier, militair hospitaal in Paramaribo